|-
| 28801 Maryanderson||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28802 Boborino||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28803 Roe||||28 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28804) 2000 HC81||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28805) 2000 HY85||||30 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28806) 2000 HH87||||30 квітня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 28807 Lisawaller||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28808 Ananthnarayan||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28809) 2000 HY102||||27 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 28810 Suchandler||||1 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28811) 2000 JX9||||4 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28812) 2000 JS11||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28813 Jeffreykurtz||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28814) 2000 JA17||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28815) 2000 JS17||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28816 Kimneville||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28817 Simoneflood||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28818 Kellyryan||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28819 Karinritchey||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28820 Sylrobertson||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28821 Harryanselmo||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28822 Angelabarker||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28823 Archibald||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28824 Marlablair||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28825 Bryangoehring||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28826) 2000 JQ28||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28827) 2000 JK29||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28828) 2000 JT29||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28829) 2000 JO30||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28830) 2000 JY30||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28831) 2000 JL32||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28832) 2000 JW32||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28833) 2000 JB35||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28834) 2000 JD37||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28835) 2000 JX37||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28836) 2000 JH38||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28837) 2000 JN38||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28838) 2000 JA41||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28839) 2000 JG41||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28840) 2000 JB44||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28841) 2000 JK45||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28842) 2000 JO45||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28843) 2000 JZ45||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28844) 2000 JS47||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28845) 2000 JP49||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28846) 2000 JQ50||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28847) 2000 JT50||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28848) 2000 JH53||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28849) 2000 JC54||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28850) 2000 JS54||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28851) 2000 JE55||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28852) 2000 JH55||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28853) 2000 JX55||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28854) 2000 JP56||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28855) 2000 JN57||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28856) 2000 JZ58||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28857) 2000 JE59||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28858) 2000 JK59||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28859) 2000 JC60||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28860) 2000 JQ60||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28861) 2000 JF62||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28862) 2000 JF65||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28863) 2000 JW65||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28864) 2000 JG70||||1 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28865) 2000 JX74||||4 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28866) 2000 JX75||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28867) 2000 JU76||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28868) 2000 JN77||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28869) 2000 JA84||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28870) 2000 JO85||||2 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28871) 2000 KA6||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28872) 2000 KF6||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28873) 2000 KM7||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28874) 2000 KC15||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28875) 2000 KH18||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28876) 2000 KL31||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28877) 2000 KC41||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28878 Зеґнер (Segner)||||26 травня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (28879) 2000 KK42||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28880) 2000 KN46||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28881) 2000 KG48||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28882) 2000 KO48||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28883) 2000 KS52||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28884) 2000 KA54||||27 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28885) 2000 KH56||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28886) 2000 KX57||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28887) 2000 KQ58||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28888) 2000 KS60||||25 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28889) 2000 KQ63||||26 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28890) 2000 KY65||||27 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28891) 2000 KK75||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28892) 2000 LZ2||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28893) 2000 LL7||||6 червня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28894) 2000 LT8||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28895) 2000 LS9||||6 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28896) 2000 LN10||||1 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28897) 2000 LP10||||1 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28898) 2000 LX10||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28899) 2000 LV11||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28900) 2000 LH12||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

28800